Plurale di magnete – calamita
 Magneti – album di Mario Venuti del 2006
 Magneti – nome francese del Pokémon Magnemite
 Magneti, antica tribù della Magnesia

Altri progetti